Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella (Spaans: Camino de Santiago)
Camino (Californië), een plaats in El Dorado County in Californië
Camino (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria
Camino (Oderzo), een plaats in de Italiaanse provincie Treviso
Camino al Tagliamento, een gemeente in de Italiaanse provincie Udine
Camino (webbrowser), een Mozilla-gebaseerde webbrowser
Camino (documentaire), een documentaire van Martin de Vries
Camino (band), een Japanse rockgroep
Camino (2008), Spaanse film uit 2008
Camino (2015), Amerikaanse film uit 2015 
Honda PA 50, (Camino) Brommer van Honda